Галвестон:

 Галвестон (округ) — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.
 Галвестон (остров) — барьерный остров в Мексиканском заливе, у побережья штата Техас.

 Галвестон (Техас) — город в штате Техас, США.
 Галвестон (Индиана) () — город в штате Индиана, США.
Галвестон (фильм) — фильм 2018 года выпуска